Montezuma, Motezuma oder Moctezuma bezeichnet:

Familie:
 Moctezuma (Adelsgeschlecht) (verballhornt auch Montezuma), eine spanische Grandenfamilie aztekischer Herkunft

Personen:
 Montezuma (Gott) ein mythischer Gottkönig der Puebloindianer im Südwesten der USA
 Moctezuma Ilhuicamina (Moctezuma I.) (1390–1469), aztekischer Herrscher
 Moctezuma Xocoyotzin (Moctezuma II.) (1465–1520), aztekischer Herrscher
 Moctezuma Serrato (* 1976), mexikanischer Fußballspieler
 Esteban Moctezuma (* 1954), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Javier Moctezuma Barragán (* 1953), mexikanischer Botschafter
 Juan López Moctezuma (1932–1995), mexikanischer Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Julio Rodolfo Moctezuma (* 1927), mexikanischer Politiker und Manager
 Magdalena Montezuma (1942–1984), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 López Moctezuma

Opern:
 Motezuma, eine Oper von Antonio Vivaldi (1733)
 Montezuma (Graun), eine Oper von Carl Heinrich Graun (1755)
 Motezuma (de Majo), eine Oper von Gian Francesco de Majo (1765)
 Motezuma (Mysliveček), eine Oper von Josef Mysliveček (1771)
 Montezuma, eine Oper von Antonio Sacchini (1775)
 Montesuma, eine Oper von Niccolò Antonio Zingarelli (1781)
 Montezuma (Sessions), eine Oper von Roger Sessions (1963)
 Montezuma (Ferrero), eine Oper von Lorenzo Ferrero (2005)

Orte:
 Moctezuma (Buenos Aires), Argentinien
 Montezuma (Minas Gerais), Brasilien
 Montezuma (Costa Rica), Costa Rica

in Mexiko:
 Moctezuma (Chihuahua)
 Moctezuma (Puebla)
 Moctezuma (Sonora)
 Moctezuma (Yucatán)

in den Vereinigten Staaten:
 Montezuma (Arizona)
 Montezuma (Colorado)
 Montezuma (Georgia)
 Montezuma (Illinois)
 Montezuma (Indiana)
 Montezuma (Iowa)
 Montezuma (Kalifornien)
 Montezuma (Kansas)
 Montezuma (Nevada)
 Montezuma (New Mexico)
 Montezuma (New York)
 Montezuma (North Carolina)
 Montezuma (Ohio)
 Montezuma (Tennessee)
 Montezuma (Virginia)

Sonstiges:
 (2272) Montezuma, nach Moctezuma II. benannter Asteroid

 Montezuma, eine synonyme Bezeichnung für die Pflanzengattung der Tropeneibische
 Montezuma-Zwergflusskrebs, eine Flusskrebsart aus Mexiko
 Montezuma Castle, ein Nationalmonument in Arizona
 Montezumas Rache, eine umgangssprachliche Benennung der Reisediarrhoe
 Cervecería Moctezuma, seit 1988 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Brauerei in Orizaba, Mexiko
 Union Deportiva Moctezuma de Orizaba, ehemaliger mexikanischer Fußballverein
 Montezuma (Band), eine deutsche Discoband aus München, siehe Ein Lied für Den Haag (1980)

Siehe auch: 
 Montezuma’s Revenge
 Municipio Moctezuma